

Sport 
 Baltimore Ravens – squadra di football americano statunitense
 London Ravens – squadra di football americano inglese
 Vancouver Ravens – squadra di lacrosse canadese

Varie 
 Ravens – romanzo di George Dawes Green del 2009
 Jan Ravens – comica e imitatrice britannica

Pagine correlate 
 Raven
 The Ravens